Goodwin kan avse

 Goodwin (efternamn) – ett engelskt efternamn och personer med namnet
 Goodwin (auktor) – en auktotsförkorning för flera personer

Geografi

USA 

 Goodwin, South Dakota  South Dakota, Deuel County,

Se även
 Goodwin Island – flera
 Goodwin Creek – flera
 Goodwin Lake – flera
 Mount Goodwin– flera

Se även 
 Godwin

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar